Анастаси́я Зу́ева: Фесикова (Зуева), Анастасия Валерьевна (род. 1990) — российская пловчиха.
 Зуева, Анастасия Платоновна (1896—1986) — русская актриса, народная артистка СССР.